Винс Эдвардс (), имя при рождении Винсент Эдвард Зойно () (9 июля 1928 года — 11 марта 1996 года) — американский актёр, режиссёр и певец, более всего известный работами в кино и на телевидении в 1950-60-е годы.

Более всего американской публике Эдвардс известен как «красивый и мрачный», «блестящий и непримиримый молодой нейрохирург» из телесериала «Бен Кейси», который шёл на телеканале ABC с 1961 по 1966 год.

В молодые годы Эдвардс был профессиональным пловцом и планировал участвовать в Олимпиаде, но неожиданная операция по удалению аппендицита положила конец его мечтам, после чего он обратился к актёрской игре. Эдвардс оставил университет, чтобы учиться в Американской академии драматических искусств, после окончания которой стал контрактным актёром на «Парамаунт Пикчерз».

К числу лучших картин с участием Эдвардса относятся спортивная комедия «Мистер Вселенная» (1951), фильмы нуар «Убийство» (1956), «Убийство по контракту» (1958) и «Город страха» (1959), а также военные драмы «Победители» (1963) и «Бригада дьявола» (1968).

Ранние годы жизни 
Винс Эдвардс родился 9 июля 1928 года в нью-йоркском районе Бруклин в семье итальянских эмигрантов, его отец был каменщиком. Вместе с братом-близнецом Энтони он был самым младшим из семи детей в семье. С ранних лет Эдвардс интересовался искусством и театром.

Эдвардс изучал авиационную механику в техникуме Восточного Нью-Йорка, работал спасателем на Кони-айленде и профессионально занимался плаванием, поступив по спортивной квоте в Университет Огайо. Эдвардс входил в сборную страны по плаванию, и чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм после двух лет учёбы в Огайо он перевёлся в Гавайский университет. Однако подготовка к соревнованиям была прервана операцией по удалению аппендицита, и Эдвардс стал посвящать большую часть времени игре в студенческих и местных театральных постановках. Уйдя из Университета он поступил на учёбу в Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке, одновременно подрабатывая хористом на Бродвее.

Карьера в кино 1951—1961 годах 
В 1951 году голливудский продюсер Хэл Уоллис обратил внимание на Эдвардса, заключив для него первый контракт со студией «Парамаунт Пикчерз».

Эдвардс дебютировал в кино в низкобюджетной спортивной комедии «Мистер Вселенная» (1951), сыграв начинающего борца, которого готовят как «новое открытие». Год спустя Эдвардс сыграл заглавного героя, индейского юношу в приключенческой мелодраме «Гайавата» (1952) по мотивам поэмы Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате». В том же году Эдвардс сыграл небольшую роль в мюзикле «Берегись, моряк» (1952) с Дином Мартином и Джерри Льюисом.

В течение второй половины 1950-х годов Эдвардс исполнял главные и значимые роли в таких криминальных фильмах категории В, как «Ночью правит террор» (1955), «Убийство» (1956) и «Убийство по контракту» (1958), «Город страха» (1959) и «Падальщики» (1959)
. В фильме «Ночью правит террор» (1955) Эдвардс играет бандита, который вместе с подручными захватывает в заложники членов добропорядочной семьи, требуя с них заплатить выкуп за своё освобождение. В «Убийстве» (1956) Стенли Кубрика Эдвардс был любовником женщины, муж которой участвовал в крупном ограблении. Узнав об этом, персонаж Эдвардса решает силой отобрать у грабителей их куш. В минималистском нуаре режиссёра Ирвинга Лернера «Убийство по контракту» (1958) Эдвардс играет роль немногословного и методичного киллера, который получает заказ на устранение свидетельницы по делу крупного мафиози. В ещё одной картине Лернера — «Город страха» — Эдвардс предстаёт в образе сбежавшего из тюрьмы заключённого, который похитил контейнер с радиоактивным веществом, полагая, что это контейнер с героином. Действие криминальной драмы «Падальщики» происходит в Макао, где персонаж Эдвардса, вышедший из тюрьмы контрабандист, пытается выручить свою жену из сети преступлений и интриг, в которые она попала.

В этот период Эдвардс также исполнил разнообразные роли второго плана в фильмах нуар «Полицейский-мошенник» (1954) и «Дорожная авария» (1957), а также небольшую роль в драме «Три лица Евы» (1957). Другими картинами этого периода были музыкальная мелодрама с Марио Ланца «Серенада» (1956), вестерн «Заказной убийца» (1957), карибская мелодрама «Женщины на острове» (1958) и музыкальная драма Джона Кассаветиса «Слишком поздний блюз» (1961).

Телесериал «Бен Кейси» (1961—1966) 
В середине 1950-х годов Эдвардс начал играть в теледрамах, таких как «Театр „Форд“» (1955), «Час студии „Двадцатый век Фокс“» (1956) и «Альфред Хичкок представляет» (1957). Известный певец и актёр Бинг Кросби, который был создателем и владельцем медицинского телесериала «Бен Кейси», обратил внимание на Эвардса, предложив ему главную роль.

В телесериале, который шёл в 1961—1966 годах, Эдвардс создал образ «преданного делу, но конфликтного нейрохирурга, идеализм которого часто приводил к столкновениям с медицинским истеблишментом. К счастью, его наставник, доктор Зорба (Сэм Джаффе), всегда помогал ему пройти сквозь все возникающие проблемы». В год премьеры «Бена Кейси» на канале ABC, конкурирующий телеканал NBC начал показ сходного телесериала «Доктор Килдейр» с Ричардом Чемберленом в главной роли, «и пока зрители спорили о том, какой из них лучше, оба сериала продержались в эфире по пять лет. „Бен Кейси“ часто был более смелым и прямым, более откровенно рассматривая сложные вопросы жизни и смерти».

В общей сложности вышло 154 эпизода сериала, среди них в двадцати Эдвардс выступил не только как исполнитель главной роли, но и как режиссёр. В 1962 году за исполнение роли Бена Кейси Эдвардс был номинирован на прайм-таймовую пермию Эмми.

После закрытия телесериала в 1966 году Эдвардс в течение многих лет «пытался отбиться от образа задумчивого и заботливого доктора, который разрушил небольшое телевизионное табу, когда расстегнул медицинский халат, обнажив заросли волос на груди».

Музыкальная карьера в начале 1960-х годов 
Эдвардс использовал свою популярность в телесериале «Бен Кейси», чтобы начать певческую карьеру, записывая музыкальные альбомы и выступая с аншлаговыми концертами в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Обладая приятным лёгким тенором, Эдвардс записал шесть альбомов для компании «Декка», первый из которых в начале 1962 года провёл несколько недель в Топ 20 альбомов журнала «Биллборд».

Фильмы 1960—1970-х годов 
После закрытия телесериала «Бен Кейси» карьера Эдвардса переживала временный спад. Эдвардс продолжал сниматься в кино и на телевидении, но более не достиг той славы, которую обеспечил ему «Бен Кейси».

К числу наиболее успешных картин Эдвардса в этот период относятся две военные драмы — «Победители» (1963) и «Бригада дьявола» (1968). В составленном из нескольких отдельных историй эпическом антивоенном фильме «Победители» (1963) Эдвардс играет главную роль в одном из сегментов. В «Бригаде дьявола» (1968) Эдвардс был помощником Уильяма Холдена при создании группы коммандос для выполнения спецзаданий на фронте. Эдвардс также сыграл главные роли в триллере в духе Джеймса Бонда «Хэммерхед» (1968), в вестерне «Отчаянные» (1969) и в криминальном триллере «Безумный бомбист» (1973).

Работы на телевидении в 1970-80-х годах 
Эдвардс вернулся на телевидение в 1970 году, сыграв модного психиатра, работающего с подростками, в телесериале «Мэтт Линкольн», который шёл один сезон.

Его дебютом в телефильмах стала роль военного следователя в детективной драме с элементами фэнтези «Единственный выживший» (1970), где его партнёрами были Ричард Бейсхарт и Уильям Шетнер. В 1973 году Эдвардс сыграл сильные роли в двух телефильмах — шпионском триллере «Обмен Ринеманна» (1977) и «Вечер в Византии» (1978), где Эдвардс сыграл главаря террористической организации, запланировавшей сбросить ядерные бомбы на Нью-Йорк, Вашингтон и Майами. Он также сыграл в теледраме «Пожарная часть» (1973) о расистских предрассудках среди пожарных, триллере «Девушки с обложки» (1977) о моделях, ставших частными сыщиками, и драме о пилотах ВВС «Отвага и страсть» (1978).

Как режиссёр Эдвардс поставил всего один телефильм, приключенческий триллер «Людоед» (1973), а также эпизоды нескольких телесериалов, среди них фантастический приключенческий сериал «Звёздный крейсер Галактика» (1978), комедийно-приключенческий «Остров фантазий» (1980) и детективы «Полицейская история» (1976) и «Полночная жара» (1990).

В 1980-е годы спрос на Эдварда стал снижаться. Старый друг Эдвардса, продюсер Джэй Бернстейн пригласил его в качестве второй звезды в телефильм «Возвращение Майка Хаммера» (1986) по Микки Спиллейну. В 1988 году Эдвардс сыграл в телефильме «Возвращение Бена Кейси», своего рода сиквеле своего звёздного телесериала, сыграв несгибаемого доктора после того, как тот побывал во Вьетнаме, женился и развёлся.

В своём последнем фильме «Страх» Эдвардс сыграл в 1995 году. После завершения съёмок у него был диагностирован рак поджелудочной железы.

Смерть 
После месячной борьбы с раком поджелудочной железы Винс Эдвардс скончался 11 марта 1996 года в Медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где провёл 11 дней.

Эдвардс был женат четыре раза: в 1965 году на актрисе Кэти Керш (в этом браке у него родилась дочь), в 1967—1972 годах — снова на актрисе Линде Фостер (в этом браке у него родилось двое дочерей), в 1980-е годы — на актрисе Кассандре Эдвардс, и с 1994 года — на Джанет Фридман. После смерти у него осталась жена Джанет и три дочери — Анджела, Николь и Дивера.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Винс Эдвардс на сайте IMDb
 Винс Эдвардс на сайте Allmovie
 Винс Эдвардс на сайте Turner Classic Movies

Киноактёры США